Humberto Viviani Ribera (Riberalta, 10 de diciembre de 1980) es un exfutbolista y actual entrenador boliviano. Desde el 14 de enero de 2023 dirige al FC Van de la Liga Premier de Armenia. Como futbolista se desempeñaba como defensa.

Como entrenador, se destaca su paso por Atlético Palmaflor donde permaneció en dos etapas (2019-2020 y 2021-2022), en las que el club ascendió a la Primera División de Bolivia por primera vez en su historia y al que clasificó a la Copa Sudamericana 2 veces (2021 y 2023). Debido a estos logros en 2023 fue contratado por FC Van de la Liga Premier de Armenia, de por sí ya un logro dentro de los registros de los entrenadores bolivianos y es que tras Julio César Baldivieso, es el segundo boliviano en las últimas 2 décadas en dirigir fuera de Bolivia y uno de los entrenadores bolivianos más prometedores en la actualidad.

Clubes

Como jugador

Como asistente

Como entrenador

Palmarés

Como jugador 
 Títulos nacionales

Como entrenador 

 Títulos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Humberto Viviani en Soccerway

Personas vivas
Nacidos en 1980
Futbolistas de Bolivia
Defensas de fútbol
Futbolistas del Club The Strongest
Futbolistas del Club Aurora
Futbolistas del Universitario de Sucre
Futbolistas del Club Atlético Ciclón
Futbolistas del Oruro Royal Club
Entrenadores de fútbol de Bolivia
Entrenadores del Club Atlético Palmaflor
Entrenadores del Club Deportivo Aurora